Rodger Ward', ameriški dirkač Formule 1, * 10. januar 1921, Beloit, Kansas, ZDA, † 5. julij 2004, Anaheim, Kalifornija, ZDA.

Rodger Ward je pokojni ameriški dirkač. Med letoma 1941 in 1966 je petnajstkrat sodeloval na prestižni dirki Indianapolis 500, ki je med sezonami  in  štela tudi za točke prvenstva Formule 1, in zmagal v letih 1959, kar je njegova edina zmaga na dirkah Formule 1, in 1962. Ob tem je osvojil še dve drugi mesti v letih 1960 in 1964 ter eno tretje mesto leta 1961.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! L & B Bromme
! Bromme
! Offenhauser 
| ŠVI
|bgcolor="#CFCFFF"| 50027
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
| ŠPA
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Federal Auto Associates
! Kurtis Kraft 4000
! Offenhauser
| ŠVI
|bgcolor="#CFCFFF"| 50023
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| NIZ
| ITA
|
|
|
! - 
! 0
|-
| 
! M. A. Walker
! Kurtis Kraft
! Offenhauser
| ARG
|bgcolor="#CFCFFF"| 50016
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
|
|
! -
! 0
|-
| 
! R. N. Sabourin
! Pawl
! Offenhauser
| ARG
|bgcolor="#CFCFFF"| 50022
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
| ŠPA
|
|
! -
! 0
|-
| 
! E. R. Casale
! Kuzma
! Offenhauser
| ARG
| MON
|bgcolor="#CFCFFF"| 50028
| BEL
| NIZ
| VB
| ITA
|
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Ed Walsh
! Kurtis Kraft 500C
! Offenhauser
| ARG
| MON
|bgcolor="#CFCFFF"| 5008
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Roger Wolcott
! Lesovsky
! Offenhauser
| ARG
| MON
|bgcolor="#CFCFFF"| 50030
| FRA
| VB
| NEM
| PES
| ITA
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Roger Wolcott
! Lesovsky
! Offenhauser
| ARG
| MON
| NIZ
|bgcolor="#CFCFFF"| 50020
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| POR
| ITA
| MAR
! -
! 0
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Leader Cards Inc.
! Watson
! rowspan="2" | Offenhauser
| MON
|bgcolor="#FFFFBF"| 5001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 10.
! rowspan="2" | 8
|-
! Kurtis Kraft
|
|
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| POR
| ITA
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|-
| 
! Leader Cards Inc.
! Watson
! Offenhauser
| ARG
| MON
|bgcolor="#DFDFDF"| 5002
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| POR
| ITA
| ZDA
|
! 12.
! 6
|-
| 
! Reg Parnell Racing
! Lotus 24
! BRM V8
| MON
| BEL
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
| MEH
| JAR
|
! -
! 0
|}

Glej tudi
seznam ameriških dirkačev

Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih